Белиз принимал участие в 13 летних Олимпийских играх. Дебютировал на Играх в Мехико в 1968 году, под названием Британский Гондурас. С тех пор участвовал во всех летних Олимпиадах, кроме Игр в Москве в 1980 году (сам Белиз принял независимость от Великобритании лишь в 1981 году). В зимних Олимпийских играх спортсмены Белиза участия не принимали. Белиз никогда не завоёвывал олимпийских медалей.

Национальный Олимпийский комитет Белиза был образован в 1967 году и принят в МОК в том же году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Белиза на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Белиз на сайте Международного олимпийского комитета